Украинский национальный фронт () — украинская диссидентская организация.

Создана Д. Квецко и З. Красивским в 1964 году. Строилась на идейных принципах ОУН, выступала против русификации, требовала предоставить возможность насильно депортированным украинцам вернуться в УССР.

Издавала нелегальный журнал «Воля та Батьківщина».

Ликвидирована КГБ в 1967 году.

Ссылки 

 Хроника текущих событий, № 17 
 

Диссидентское движение в УССР
Исторические политические организации Украины
Период застоя
Украинская ССР
Организации, основанные в 1964 году
Организации, закрытые в 1967 году